Hällesjön eller Hällesjö kan syfta:
Hällesjö kan också syfta på:
Hällesjö församling, var en församling inom Svenska kyrkan i Härnösands stift i Bräcke kommun i östligaste Jämtland
Hällesjö landskommun, var en tidigare kommun i Jämtlands län
Hällesjö socken, socken är sedan 1974 en del av Bräcke kommun, 
Hällesjö, kyrkbyn i socken Hällesjö i Bräcke kommun, 

Hällesjön eller Hällesjö kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hällesjö (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (9,97 ha)
Hällesjö (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (46,7 ha)
Hällesjö, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (11,2 ha)
Hällesjö (Västergötland och Halland) eller Helesjön, sjö i Kungsbacka kommun och Marks kommun,  (19,8 ha)

Se även
Hällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn